

Palmarès

Club

Competizioni giovanili

Arsenal: 2008-2009

Competizioni nazionali

Rangers: 2010-2011

Rangers: 2010-2011

Swansea City: 2012-2013

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calciatori inglesi